David Simons (jurist), Nederlands jurist (1860-1930)
 David Simons (politicus), Surinaams zakenman en politicus (1881-1943)